

Cinema
Restless – film del 1998 diretto da Jule Gilfillan
Restless – film del 2000 diretto da Aku Louhimies
Restless – film del 2003 diretto da Gilles Bourdos
Restless – film del 2008 diretto da Amos Kollek
L'amore che resta (Restless) – film del 2011 diretto da Gus Van Sant

Musica
 Restless – brano di Elton John dell'album Breaking Hearts (1984)
 Restless – album degli Skydiggers del 1992
 Restless – singolo degli Status Quo del 1994
 Restless – album di Faye Wong del 1996
 Restless – singolo dei Within Temptation del 1997
 Restless – singolo di Neja del 1998
 Restless – album di White Dawg del 1999
 Restless – album di Xzibit del 2000
 Restless – album degli Snowy White & the White Flames del 2002
 Restless – album di Sara Evans del 2003
 Restless – singolo degli Evil Nine del 2004
 Restless – album di Trae del 2006
 Restless – singolo dei New Order del 2015
 Restless Records – etichetta discografica statunitense

Televisione 
 Restless – miniserie televisiva britannica del 2012